Ву́льферт — немецкая фамилия.

 Вульферт, Александр Евстафьевич (1790—1855) — российский литератор.
 Вульферт, Антон Карлович (1843 — после 1902) — российский криминалист-правовед.
 Вульферт, Густав Александрович (1840—1894) — российский генерал-майор.
 Вульферт, Иван Густавович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3836; 12 декабря 1824.
 Вульферт, Карл Антонович (1796—1848) — полковник, Георгиевский кавалер (за выслугу лет; № 5769; 1 декабря 1838).
 Вульферт, Константин Антонович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8295; 26 ноября 1849.